Kapo (campo de concentração)
 Olivier Kapo
 Kapo (The Coca-Cola Company)
 Kapo (documentário)
 Kapò - filme italiano de 1960 

Desambiguação